Духинский — фамилия. Известные носители:

 Духинский, Франциск (1816—1893) — польский этнограф и историк, вице-президент парижского этнографического общества.
 Духинская, Северина (1816—1905) — польская поэтесса, писательница, либреттист, публицистка, переводчик.